Artemo steht für:

 Gaius Iulius Artemo, Angehöriger des römischen Ritterstandes
 Artemo I., Mutter des Theodoros (Sohn des Seleukos)